Operatie Mincemeat, een geallieerd misleidingsplan tijdens de Tweede Wereldoorlog
Operation Mincemeat (film), een Brits-Amerikaanse oorlogsfilm uit 2021 over deze operatie, geregisseerd door John Madden